2 miejscowości w Polsce: 
 Sumówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek 
 Sumówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno

Zobacz też: Sumowo